Банду́рський — прізвище.

Відомі особи:
 Владислав Бандурський (1865—1932) — польський римо-католицький релігійний діяч, діяч польського національного руху. Львівський римо-католицький єпископ-суфраган. Почесний громадянин Львова.
 Роман Бандурський (1874—1949) — польський архітектор. 

Польські прізвища